L'US Open 2019 se déroule du 26 août au  à l'USTA National Tennis Center, à Flushing Meadows. Il s'agit de la  du tournoi de tennis de l'US Open, quatrième et dernière levée de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
En simple dames, quelques joueuses ont marqué cette saison. Bianca Andreescu, vainqueur des tournois d'Indian Wells et de Toronto, Ashleigh Barty, vainqueur du tournoi de Miami et de Roland-Garros, et Karolína Plíšková, vainqueur à Brisbane, sont les seules joueuses à comptabiliser trois titres à leur palmarès cette année. S'ajoute à la liste Naomi Osaka, vainqueur de l'Open d'Australie et tenante du titre ici, et Simona Halep, vainqueur de Wimbledon. Serena Williams, présente à trois finales de Grand Chelem depuis 2018, reste favorite et est toujours à la recherche d'égaler le record de titres en Majeur de Margaret Smith Court (24).

Forfaits 
 Chez les hommes
On note les forfaits de l'Américain Mackenzie McDonald, de l'Argentin et finaliste sortant Juan Martín del Potro, du Canadien Milos Raonic et du Sud-Africain Kevin Anderson. Ils sont respectivement remplacés par Albert Ramos-Viñolas, Denis Kudla, Kamil Majchrzak et Paolo Lorenzi.

 Chez les femmes
On note les forfaits de l'Américaine Amanda Anisimova, de l'Allemande Mona Barthel, de l'Américaine Catherine Bellis, de la Slovaque Dominika Cibulková, de la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, de la Slovaque Anna Karolína Schmiedlová, de la Tchèque Markéta Vondroušová, de l'Ukrainien Lesia Tsurenko et de la Russe Vera Zvonareva. Elles sont respectivement remplacées par Varvara Lepchenko, Kirsten Flipkens, Zhu Lin, Svetlana Kuznetsova, Marie Bouzková, Paula Badosa Gibert, Priscilla Hon, Wang Xiyu et Nicole Gibbs.

Pendant le tournoi

Simple messieurs 
Lors du premier tour, 4 têtes de série du top 10 sont éliminées d'entrée : Dominic Thiem (), Stéfanos Tsitsipás (), Karen Khachanov () et Roberto Bautista-Agut ().

Au deuxième tour, Alexander Bublik commet 26 doubles fautes, égalant ainsi le record détenu par Marc Rosset du plus grand nombre de doubles fautes en Grand Chelem depuis 1991. Cela n’empêche pas le Kazakh de se qualifier pour le troisième tour alors qu'il était pourtant mené 2 sets à 0 face à Thomas Fabbiano.

Seulement 15 têtes de série se qualifient pour le troisième tour. Jamais il n'y en a eu aussi peu à l'US Open depuis l'instauration des 32 têtes de série dans les tableaux principaux des Grand Chelem en 2002.

Sur les 14 Français engagés dans cette édition 2019, un seul parvient à se qualifier au troisième tour, en la personne de Gaël Monfils. C'est le pire bilan tricolore à l'US Open depuis 2003.

Repêché des qualifications à l'issue du forfait de Kevin Anderson, l'Italien âgé de 37 ans Paolo Lorenzi () parvient à se hisser jusqu'au troisième tour après avoir remporté ses deux premiers tours du tableau principal en 5 sets, dont un en étant mené 2 sets à 0, et passé au total  sur les courts (qualifications incluses), soit 45 minutes de plus que Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Daniil Medvedev réunis.

En affrontant Daniel Evans au troisième tour, Roger Federer dispute son  match à l'US Open, devenant ainsi le premier joueur de l'ère Open à avoir joué plus de 100 matchs dans 3 des 4 tournois du Grand Chelem.

Alex De Minaur signe la plus belle victoire de sa carrière en battant son premier top 10 Kei Nishikori (). C'est la première fois que le Japonais s'incline à ce stade de la compétition depuis Wimbledon en 2017.

Issu des qualifications, l'Allemand Dominik Köpfer () se qualifie pour la première fois en huitièmes de finale d'un tournoi du Grand Chelem en signant notamment la plus belle victoire de sa carrière face au  mondial Nikoloz Basilashvili.

Le tenant du titre et numéro 1 Novak Djokovic est contraint à l'abandon en huitièmes de finale contre Stanislas Wawrinka en raison d'une blessure à l'épaule. C'est la première fois depuis 2006 que le Serbe n'atteint pas le dernier carré de l'US Open.

Après ses finales consécutives à Washington, Montréal et Cincinnati (titre), Daniil Medvedev poursuit son incroyable été en ralliant pour la première fois de sa carrière les demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem.

Diminué par une blessure au dos, Roger Federer s'incline en quart de finale face à Grigor Dimitrov, retombé à la  place mondiale et auteur d'une saison compliquée avec un ratio de 16 défaites pour 14 victoires depuis le début de la saison. C'est la troisième fois que le Bulgare atteint le dernier carré d'un Grand Chelem, une première depuis l'Open d'Australie en 2017.

Matteo Berrettini se qualifie pour la première fois de sa carrière en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem après sa victoire en 5 sets face à Gaël Monfils.

Simple dames 
La numéro 1 mondiale et tenante du titre Naomi Osaka s'incline en huitièmes de finale face à Belinda Bencic. Elle est alors assurée de perdre sa place au classement WTA au profit d'Ashleigh Barty.

Battue en finale par Bianca Andreescu, Serena Williams manque une nouvelle fois l'occasion de remporter un  titre du Grand Chelem et d'égaler ainsi le record en la matière de Margaret Smith Court. Depuis son dernier sacre en Majeur à l'Open d'Australie en 2017, l'Américaine a perdu les 4 finales qu'elle a disputées dans la catégorie : Wimbledon et Flushing Meadows en 2018 et 2019.

Double messieurs 
Les Français Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, titrés à New York en 2015 s'inclinent lourdement d'entrée contre Rohan Bopanna et Denis Shapovalov, ne parvenant à marquer que 4 jeux sur l'ensemble de la partie.

Absent du circuit entre février et fin juillet en raison d'une blessure à un doigt, Jack Sock parvient à se hisser tout de même en quart de finale au côté de son ami Jackson Withrow après avoir notamment battu en huitièmes de finale Bob et Mike Bryan, avec qui il avait remporté le tournoi l'année précédente.

Double dames 
Les numéros 1 mondiales, Tímea Babos et Kristina Mladenovic, victorieuses à Roland-Garros quelques mois auparavant, sont battues en quart de finale par Victoria Azarenka et Ashleigh Barty.

Lauréats 
En simple messieurs, Rafael Nadal soulève le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Daniil Medvedev, à l'issue d'une finale anthologique de près de 5 heures. Il s'agit de son  sacre en Grand Chelem, le  à New York. Il n'est plus qu'à une unité d'égaler le record des 20 titres en Majeur de Roger Federer.

En simple dames, âgée de seulement 19 ans, la Canadienne Bianca Andreescu remporte le premier titre de sa carrière en Grand Chelem en battant en finale Serena Williams. Il s'agit de son  sur le circuit WTA.

En double, les Colombiens Juan Sebastián Cabal et Robert Farah décrochent leur  titre ensemble en remportant leur deuxième tournoi du Grand Chelem consécutif, après leur sacre à Wimbledon deux mois auparavant, en battant en finale Marcel Granollers et Horacio Zeballos. Il s'agit de leur  et  tititre respectif dans la discipline.

En double dames, Elise Mertens et Aryna Sabalenka remportent leur  titre ensemble en dominant en finale Victoria Azarenka associée à la tenante du titre Ashleigh Barty. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

En double mixte, Bethanie Mattek-Sands et Jamie Murray conservent leur titre en s'imposant en finale face aux têtes de série  Chan Hao-ching et Michael Venus. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline. C'est la troisième fois consécutive que le Britannique s'impose à Flushing Meadows.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Juniors

Simple garçons

Têtes de série

Tableau final

Simple filles

Têtes de série

Tableau final

Double juniors

Tableau final - double garçons

Tableau final - double filles

Handisport

Tennis fauteuil - Simple messieurs

Tennis fauteuil - Simple dames

Tennis fauteuil - Double messieurs

Tennis fauteuil - Double dames

Quads - simple messieurs

Quads - double messieurs

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Profil de l'US Open sur le site de la WTA
  Profil de l'US Open sur le site de l'ATP

2019
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 2019
Tennis en août 2019
Tennis en septembre 2019
Sport aux États-Unis en août 2019
Sport aux États-Unis en septembre 2019
Sport à New York en 2019